Star Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Star Island (Florida)
 Star Island (Michigan)
 Star Island (Minnesota)
 Star Island (Rockingham County, New Hampshire)
 Star Island (Sullivan County, New Hampshire)
 Star Island (New York)
 Star Island (Rhode Island)